Uke o Üke puede referirse a:

Lugares 
 Uke, pueblo del Estado de Nasarawa, Nigeria;
 Uke, ciudad del Estado de Anambra, Nigeria;

Organizaciones
 UKE, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, hospital universitario de Hamburgo, Alemania;

Otros usos 
 Uke, un rol del practicante de artes marciales;
 Uke tibetano o Ükä, un dialecto de las lenguas tibéticas; o
 Uke Mochi, diosa del sintoísmo.